Ас може да се отнася за:
 Ас – Опитен летец, или по-широко
 Ас – Специалист в някаква област
 Ас (римска монета)
 Ас (асо, туз) – карта за игра
 Ас – селище в североизточна Белгия, окръг Хаселт, провинция Лимбург
 Ас, мн. ч. Аси – в германо-скандинавската митология: групата на висшите богове и богини

Вижте също 
 Аз